Mixotoxodon ("Toxodon mixto") es un género de mamíferos extintos notoungulados de la familia Toxodontidae que habitó América durante el Pleistoceno viviendo aproximadamente desde hace de 1,8 a 0,30 millones de años.

Descripción 

Mixotoxodon es conocido a partir de restos fragmentarios, usualmente fragmentos de mandíbulas y dientes. Aunque su apariencia general probablemente era muy parecida a la del otro toxodóntido del Pleistoceno, Toxodon, sus fósiles muestran que los bordes exteriores de la  sínfisis en la mandíbula no divergían anteriormente, mientras que los incisivos forman una estructura semicircular que sobresale menos que los incisivos de Toxodon; su hocico era cilíndrico, en contraste con el amplio morro parecido al de los hipopótamos de Toxodon. El hocico recto y los incisivos inferiores estrechos cercanamente agrupados sugieren que este animal tenía una estrategia alimenticia diferente a la de su pariente meridional, aunque los dientes en ambos géneros estaban adaptados a consumir plantas abrasivas. Era un animal del tamaño de un rinoceronte, con un peso de más de 3.8 toneladas, lo cual lo convierte en el mayor miembro conocido de los Notoungulata.

Mixotoxodon es un meriungulado conocido por una sola especie M. larensis. Mixotoxodon es el único notoungulado conocido que migró fuera de América del Sur durante el Gran intercambio americano. Sus fósiles se han encontrado al norte de Sudamérica y hasta México, (incluyendo un registro probable en Tamaulipas), y un posible hallazgo en el sur de Texas, en Estados Unidos. Este género fue uno de los últimos notoungulados, junto con otros parientes del género mejor conocido Toxodon. El nombre refiere al hecho de que Mixotoxodon combina características típicas de diferentes subfamilias de toxodóntidos.

Distribución
Esta lista indica los países y localidades en que se han hallado fósiles de Mixotoxodon. La lista sigue a Rincón, 2011, a menos que se indique lo contrario:
 Estados Unidos
 Condado de Harris (Texas)
 México
 Hihuitlán, Michoacán
 La Estribera, Veracruz (Polaco et al., 2004).
 Guatemala
 Río Santa Amelia, departamento de Petén (Woodburne,1969).
 Honduras
 Yeroconte, departamento de Lempira (Webb y Perrigo,1984)
 Orillas del Humuya, departamento de Comayagua.
 El Salvador
 Tomayate, departamento de San Salvador (Cisneros, 2005)
 Barranca del Sisimico, departamento de San Vicente.
 Hormiguero, departamento de San Miguel (Webb y Perrigo, 1984).
 Nicaragua 
 El Bosque, departamento de Estelí (Leidy, 1886).
 Costa Rica
 Bajo de los Barrantes, provincia de Alajuela (Laurito, 1993; Valerio, 1939; Spencer et al., 1997).
 Panamá
 Ocú, provincia de Herrera (Gazin, 1956).
 Colombia
 Chívolo, departamento de Magdalena (Porta 1959; Villarroel y Clavijo, 2005).
 Venezuela
 Mene de Inciarte, estado Zulia (Rincón, 2011) 
 Quebrada Ocando, estado Falcón (Bocquentin-Villanueva, 1984)
 Muaco, estado de Falcón (Royo y Gómez, 1960, Bocquentin-Villanueva, 1979)
 Cerro Misión, Falcón State (Rincón, 2004)
 Zumbador Cave, estado de Falcón
 Agua Viva del Totumo, estado Lara (Karsten, 1886)
 San Miguel, estado de Lara (Van Frank, 1957)
 El Tocuyo, estado de Lara
 El Breal de Orocual, estado Monagas (Rincón et al., 2009)
 Brasil
 Juruá River, estado de Acre (Paula Couto, 1982; Rancy, 1981)
 Araras/Periquitos, Rondônia
 Bolivia 
 Cara Cara, departamento de Beni (Hoffstetter, 1968).
 Argentina
 Dique Los Quiroga, Santiago del Estero.

Clasificación
El siguiente cladograma se basa en el estudio publicado por Analía Forasiepi y colaboradores (2014), destacando la posición de Mixotoxodon dentro de Toxodontidae:

Notas

Referencias 

 Cisneros, J.C. 2005. New Pleistocene vertebrate fauna from El Salvador. Revista Brasileira de Paleontologia, 8(3):239-255.
 Elissamburu A., 2012. Estimación de la masa corporal en géneros del Orden Notoungulata. Estudios Geológicos, Vol 68, No 1, doi:10.3989/egeol.40336.133
McKenna, Malcolm C., and Bell, Susan K. 1997. Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press, New York, 631 pp. ISBN 0-231-11013-8
 Paula-Couto, C. (1979). Capítulo XXI, Ordem Notoungulata Roth, 1903. In Tratado de Paleomastozoologia. Academia Brasileira de Ciências, 590 p, Río de Janeiro.
 van Frank, R. 1957. A fossil collection from northern Venezuela. 1, Toxodontidae (Mammalia, Notoungulata) . American Museum Novitates, 1850:1-38.

Mamíferos extintos de América
Mamíferos del Pleistoceno
Notoungulata
Megafauna